Kittlaus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kittlaus (1901–1991), Direktor der S-Bahn Berlin und Vizepräsident der Reichsbahndirektion Berlin
 Hans-Bernd Kittlaus (* 1958), deutscher Informatiker, Unternehmer, Consultant und Autor
 Manfred Kittlaus (1937–2004), Leiter der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität